Carlos Martínez Mínguez (1965-), un homme politique espagnol.
 Elvira Mínguez (1965-), une actrice espagnole.
 Miguel Mínguez Ayala (1988-), un coureur cycliste espagnol.
 Jean-Marie Minguez (1977-), un dessinateur de bande dessinée, scénariste, illustrateur et coloriste français.
 Pablo Pérez-Mínguez Poch (1946-2012), est un photographe espagnol.
Patronyme hispanique